Sogliano ist der Name folgender Orte:
 Sogliano Cavour, eine südostitalienische Gemeinde
 Sogliano al Rubicone, eine italienische Gemeinde

Sogliano ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Sogliano (1854–1942), italienischer Klassischer Archäologe